Port lotniczy Berlin-Brandenburg
 Port lotniczy Berlin-Schönefeld
 Port lotniczy Berlin-Tegel
 Port lotniczy Berlin-Tempelhof